Orlando steht für:

 Orlando (Vorname), eine Variante des männlichen Vornamens Roland
 Orlando (Roman), Roman von Virginia Woolf (1928)
 Orlando (Film), Romanverfilmung (1992)
 Orlando (Händel), Oper von Georg Friedrich Händel (1733)
 eine Oper von Joseph Haydn (1782), siehe Orlando paladino
 eine Oper von Antonio Vivaldi (1714), siehe Orlando furioso (Vivaldi, 1714)
 eine Oper von Antonio Vivaldi (1727), siehe Orlando furioso (Vivaldi, 1727)
 Orlando (Neuwirth), Oper von Olga Neuwirth (2019)

Orlando ist der Name folgender Orte

in Südafrika:
 Orlando (Südafrika), ein Teil des Johannesburger Stadtteils Soweto

in den Vereinigten Staaten:
 Orlando (Arkansas)
 Orlando (Florida)
 Orlando (Kentucky)
 Orlando (New York)
 Orlando (North Carolina)
 Orlando (Oklahoma)
 Orlando (Braxton County, West Virginia)
 Orlando (Lewis County, West Virginia)

Orlando ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Orlando (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Alessandro Orlando (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Alfonso Orlando (1892–1969), italienischer Langstreckenläufer
 Andrea Orlando (* 1969), italienischer Politiker

 Bobby Orlando (* 1958), US-amerikanischer Musikproduzent, bekannt als Bobby O
 Cecilia Orlando-Willberg (* 1972), schwedische Schauspielerin
 Don Orlando (1912–1987), italienisch- bzw. US-amerikanischer Schauspieler
 Francesco Orlando (1934–2010), italienischer Autor, Romanist und Literaturtheoretiker
 Fritz von Herzmanovsky-Orlando (1877–1954), österreichischer Schriftsteller und Zeichner
 Gaetano Orlando (* 1962), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Ida Jean Orlando (1926–2007), US-amerikanische Pflegetheoretikerin
 Ignaz von Orlando (1785–1846), altösterreichischer Chemiker und Herr auf Kosmanos (Böhmen)
 Leoluca Orlando (* 1947), italienischer Jurist und Politiker aus Palermo
 Marc Orlando (* 1968), französisch-australischer Konferenzdolmetscher, Übersetzer und Dozent
 Matías Orlando (* 1991), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Mike Orlando, US-amerikanischer Metal-Gitarrist
 Muriel Orlando (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Roberto Orlando (* 1995), italienischer Leichtathlet
 Ramón Orlando Valoy García (* 1960), dominikanischer Merenguemusiker
 Silvio Orlando (* 1957), italienischer Schauspieler
 Tony Orlando (* 1944), US-amerikanischer Sänger
 Vittorio Emanuele Orlando (1860–1952), italienischer Ministerpräsident

Siehe auch:
 Orlanda
 Villa Orlando